Taxi Blues steht für:

 Taxi Blues (1990), sowjetisch-französische Koproduktion von Pawel Lungin
 Taxi Blues (2019), serbischer Spielfilm von Miroslav Stamatov